Le Tourbillon, chanson de Serge Rezvani sortie en 1962 ;
 Le Tourbillon de la vie, film d'Olivier Treiner sorti en 2022.